Шэн:

 Шэн — китайский язычковый духовой музыкальный инструмент, губной орга́н.
 Шэн — китайская фамилия (клан).
 Шэн — главное мужское амплуа в китайской опере.

См. также 
 Шен
 Шенн
 Шён
 Шень
 Ле-Шен
 Шене